Moralitat (lliçó), ensenyament o lliçó moral 
 Moralitat (virtut), disciplina humana que determina la rectitud del comportament humà, segons unes normes que expressen l'existència d'uns deures i obligacions
 Moralitat (teatre), un tipus de representació dramàtica de tema cristià i origen medieval
 Moralitat, com a compendi de principis morals
 Moralitat, referent al moviment que defensa el judici moral